Les Mendiants peut désigner :
 Les Mendiants, un tableau peint par Pieter Brueghel l'Ancien en 1568.
 Les Mendiants, un film réalisé par Benoît Jacquot en 1988.